Svjetska liga u vaterpolu 2016. 15. je izdanje ovog natjecanja. Završni turnir je održan od 21. do 26. lipnja 2016. u Huizhouu u Kini. Svoj četvrti uzastopni i ukupno osmi naslov dominantno je osvojila Srbija.

Kvalifikacije

Europa 

Ždrijeb europskih kvalifikacijskih skupina održan je u Lausanneu 18. rujna 2015. godine.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Ostali kontinenti 

Kvalifikacijski turnir održao se u Yokohami u Japanu od 10. do 15. svibnja.

10. svibnja 2016.

11. svibnja 2016.

12. svibnja 2016.

13. svibnja 2016.

14. svibnja 2016.

Za peto mjesto

Za treće mjesto

Završnica

Završni turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Izvori 

2016
 2016